Maciej Leon Sobolewski (1724-1804) – kasztelan warszawski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Maciej Sobolewski (1781–1809) – pułkownik armii Księstwa Warszawskiego